Orange Hammock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Orange Hammock (Highlands County, Florida)
 Orange Hammock (Osceola County, Florida)
 Orange Hammock (Polk County, Florida)